Теризинозаври (Therizinosauria, буквально «косячий ящір» або «ящір-косар») — група тероподних динозаврів, що існувала протягом крейдяного періоду. Викопні зразку знаходять на території Монголії, Китаю й Північної Америки.

Є одними з найдивовижніших динозаврів. Вони входять до підряду тероподів, більшість представників якого є хижаками. За будовою скелета теризинозаври близькі до хижих дейнонихозаврів, але при цьому є травоїдними. Коли перші кігті теризинозаврів були знайдені палеонтологами в пісках Монголії, фахівці вирішили, що перед ними ребра велетенських черепах. Подібна помилка не дивна — ці кігті досягали в довжину 90 сантиметрів, уявити собі такий кіготь дуже складно. Через деякий час вдалося знайти кістки передніх лап з цими кігтями і за їхньою будовою було зроблено висновок, що вони належали велетенському хижакові, подібно тарбозавру або тиранозавру, але з величезними «руками». Міркування про величезного хижака, відомого тільки по метрових кігтях, досі можна знайти в окремих підручниках і науково-популярних статтях.

Тільки після виявлення повних скелетів стало зрозуміло, що теризинозаври були травоїдними. Кігті ж їм були потрібні для викопування кореневищ рослин і пригинання дерев. Підтвердженням цього є, зокрема, те, що й в сучасній фауні дуже великі кігті мають цілком мирні травоїдні лінивці.

Порівняння скелетів манірапторів за безліччю ознак показало, що теризинозаври є найпримітивнішими представниками цієї групи, вони мають найбільш архаїчну будову скелета. На підставі цього дослідники припустили, що травоїдні теризинозаври були не відхиленням від основного стовбура хижих манірапторів, а самою основою цього стовбура. Тим паче, що сліди травоїдних спеціалізацій можна знайти у будові скелетів багатьох манірапторів, наприклад, орнітомимусів і овірапторів. Можливо, саме травоїдна дієта була властива предкам усіх манірапторів, в тому числі і таких спеціалізованих хижаків, як велоцираптор і дейнонихус.

Систематика

Класифікація 
 Therizinosauria
 Рід Falcarius
 Надродина Therizinosauroidea
 Рід Beipiaosaurus
 Рід Enigmosaurus
 Рід Erliansaurus
 Рід Neimongosaurus
 Рід Suzhousaurus
 Родина Alxasauridae
 Родина Therizinosauridae

Іншими можливими теризинозаврами є Thecocoelurus, раннєюрський Eshanosaurus, який може бути найдавнішим відомим целурозавром, що належить до цієї групи, і Fukuivenator.

Філогенія 
Кладограма Lindsay E. Zanno, 2010

Примітки

Ресурси Інтернету 
 Therizinosauroidae — UCMP, Berkeley 

Тероподи